Bengt Elgh (22 de diciembre de 1955) es un expiloto de motociclismo sueco, que disputó el Campeonato del Mundo de Motociclismo entre 1978 y 1985.

Resultados en el Campeonato del Mundo

Carreras por año 

Sistema de puntos desde 1969 a 1987:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suecia
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Honda en motociclismo
Pilotos de Suzuki